Jining – dzielnica w prefekturze miejskiej Ulanqab, w Chinach, w regionie autonomicznym Mongolia Wewnętrzna
 Jining – miasto w Chinach, w prowincji Szantung